Ла Круз де Отате има више значења:

 Ла Круз де Отате (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Круз де Отате (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику